CFG – codice vettore ICAO della compagnia aerea tedesca Condor Flugdienst
 CFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cienfuegos, Las Villas (Cuba)
 CFG – Grammatica libera dal contesto (context-free grammar), in informatica e linguistica.